Улубабян () — армянская фамилия. Известные носители:

 Улубабян, Баграт Аршакович (1925—2001) — советский и армянский писатель и историк.
 Улубабян, Вардгес Ашотович (род. 1968) — армянский тележурналист, общественный деятель.
 Улубабян, Грайр — армянский общественный деятель, соавтор книги «Сумгаит…Геноцид…Гласность?».